Lia steht für:

 Lia (Fluss), ein Fluss in Venetien
 Lia (Sängerin), eine japanische Singer-Songwriterin
 Lia (Vorname), ein weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe dort
 Lia (Ethnie), eine Ethnie aus der Demokratischen Republik Kongo

Lia ist der Familienname folgender Personen:

 Donny Lia (* 1980), US-amerikanischer Rennfahrer
 Erik Lia (* 1966), norwegischer Badmintonspieler
 Santo Lia, deutscher Poolbillardspieler
 Vince Lia (* 1985), australischer Fußballspieler

lia steht als Abkürzung für:

 Limba (Sprache, Sierra Leone), eine westatlantische Sprache von Sierra Leone, Sprachcode nach ISO 639-3

LIA steht als Abkürzung für: 

 Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen
 Language Independent Arithmetic, Standard sprachunabhängiger Computerarithmetik
 Laser Institute of America, verleiht jährlich seit 1982 den Arthur L. Schawlow Award als ein herausragendes Lebenswerk in der Grundlagen- oder angewandten Laserforschung und -entwicklung 
 Lebanese International Airways
 LIAT, eine Fluggesellschaft in Antigua und Barbuda (ICAO-Code)
 Libyan Investment Authority, englischsprachige Bezeichnung für den Staatsfonds Libyens
 Linos GmbH war ein deutsches Unternehmen, das optische Systeme sowie Komponenten für optische Geräte herstellte und verkaufte. Linos gehört seit 2006 zur Qioptiq Group und ist in ihr aufgegangen., als Börsenkürzel
 Lumineszenzimmunoassay

LiA steht für:

 Lehrer im Angestelltenverhältnis
 Die Abkürzung für englisch lock-in amplifier, siehe Lock-In-Verstärker

Siehe auch:
 LYA

LIA